— видеоигра в жанре избей их всех, разработанная компанией SNK. Была выпущена в виде аркадного игрового автомата в августе 1988 года. В 1989 году также была выпущена версия для игровой консоли Nintendo Entertainment System, имевшая ряд отличий.

Игровой процесс 
Игрок выполняет роль военнопленного под псевдонимом Змей (Барт в версии для NES). Его задачей является побег из плена, проникновение на базу врага и уничтожение его лидера.

В начале игры герой атакует противников руками и ногами. Впоследствии он может найти кастет, нож, бронежилет, гранаты и автомат. Игра состоит из четырёх уровней.

В версии для игрового автомата присутствует режим одновременной игры для двух игроков. Версия для NES имеет только режим одиночной игры. В версии для NES игрок также может заходить в дома, где после победы над несколькими противниками он получает дополнительное оружие.

Компьютерные игры 1988 года
Игры для аркадных автоматов
Игры для NES
Beat ’em up
Компьютерные игры, разработанные SNK